Зора Дублевич (на сръбски: Зора Дубљевић и на босненски: Zora Dubljević) е фолк певица от Босна и Херцеговина, станала известна в цяла Югославия.

Родена е в градчето Сараево, Кралство Югославия. Отраства в Сараево, Босна и Херцеговина. В началото на войната там се мести в Макарска, Хърватия.

Музикалната си кариера започва през 1961 г. Има издадени над 10 музикални албума, включително 13 диска и 9 дългосвирещи плочи, както и 11 сингъла и албум на живо (2016).

Дискография 

 Oj, mjeseče bekrijo (album EP, 1962)
 Pjesme iz Bosne (singl ploča, 1963)
 Ne ašikuj, Mujo (album EP, 1964)
 Prva ljubav (album EP, 1965)
 Šećer Mujo (album EP, 1967)
 Sjajna zvijezo, gdje si sinoć sjala (album EP, 1967)
 Utješi me sejo mila (album EP, 1968)
 Uvela je ljubav (singl ploča, 1970)
 Veni, moja ljubavi (singl ploča, 1970)
 Idi, idi od mene dragi (singl ploča, 1971)
 Prva ljubav (album, 1971)
 S drugom moram da te dijelim (singl ploča, 1972)
 Ti si pjesma srca moga (singl ploča, 1972)
 Moje pismo (singl ploča, 1975)
 Ja krijem da volim (singl ploča, 1978)
 Ti si mi sve (album, 1984)
 Folk zvijezda zauvijek (kompilacija, 2014)

Източници 

Музикални продуценти от Босна и Херцеговина
Фолк певци от Босна и Херцеговина
Народни певци
Бошняци